Александр Бен Цви (, Украинская ССР, СССР) — израильский дипломат, чрезвычайный и полномочный Посол Государства Израиль в Российской Федерации.

Биография 
Родился на Украине, в городе Черновцы. В СССР у него была фамилия Файнбойм. Его отец был участником Великой Отечественной войны, в Сталинградской битве получил тяжёлое ранение. Его мать во время войны была в эвакуации в Поволжье, где работала в совхозе.

Язык идиш знает с детства, так как его родители дома говорили только на этом языке. В 1971 году семья Бен Цви эмигрировала в Израиль, где первое время жили в городе Нахария.

Во время службы в израильской армии взял фамилию Бен Цви. Параллельно со службой учился на экономическом факультете Хайфского университета. Однако потом решил перейти учиться на факультет международных отношений в Иерусалимский университет, где получил степень бакалавра международных отношений и славяноведения.

Затем получил степень магистра национальной безопасности, колледж национальной безопасности, Буэнос-Айрес, Аргентина. Также имеет докторскую степень по философии. Исследования в области международных отношений, Университет Данубиуса, Словакия.

Свободно владеет ивритом, английским, испанским, русским, польским, идиш и словацким.

Карьера дипломата 
В 1983 году поступил на службу в Министерство иностранных дел. В 1985 году окончил курсы кадетов. С 1985 по 1986 год работал вторым секретарём восточноевропейского отдела МИД Израиля.

Представлял Израиль на различных дипломатических должностях в Польше, Перу, Аргентине, Коста-Рике, Никарагуа, Панаме и Словакии.

В 1991—1992 годах работал первым секретарём Департамента Советского Союза МИД Израиля. В 1992—1995 годах — заместитель главы дипломатической миссии, Советник посольства Государства Израиль в Москве.

В ноябре 2020 года назначен чрезвычайным и полномочным послом в Москве.

Прочее 
 1986: Член израильской делегации по установлению дипломатических отношений с Советским Союзом
 2001: Глава израильской делегации по оказанию помощи жертвам крупного землетрясения в Сальвадоре
 2001—2009: Координатор и приглашённый лектор в Дипломатических академиях странах Латинской Америки
 2006—2008: Заместитель председателя профсоюза дипломатических работников Министерства иностранных дел Российской Федерации
 2007—2010: Член группы по кризисному управлению, Министерство иностранных дел, Иерусалим

Семья 
Женат, имеет 4 детей: двое сыновей и две дочери. Четверо внуков.

Награды 
 1993 — Премия «Дипломат года» от Генерального директора МИД Израиля.
 1984 — Литературная премия им. Должанской за перевод русской литературы на иврит.

Примечания

Ссылки 
 Посол Израиля в РФ Александр Бен-Цви: «Главная черта, которая отличает израильтян, — стремление выйти за рамки обычного»
 Назначены послы Израиля в России и Беларуси
 Назначен посол Израиля в РФ
 Дипломат предупредил: «В Бурятию Израиль ещё вернется»
 Посол Израиля в России: «Историю надо помнить и уважать»

Послы Израиля в России